Sirainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, mannequin finlandais
 (né en 1979), programmeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois